Tang Gaozu, Li Yuan (566–635) – cesarz Chin
 Li Yuan (ur. 1989) – chiński snookerzysta
 Li Yuan (ur. 2000) – chińska koszykarka